Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Helena Suková 6-3, 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Chris Evert (primo turno)

 Hana Mandlíková (semifinali)
 Helena Suková (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims Championships 1985